Lučelnica je lahko:
 Lučelnica Tomaševečka (Hrvaška)
 Lučelnica (Hrvaška)